Кобіта — жінка.

 Кобіта Володимир Іванович — завідувач відділення Дунаєвецької центральної районної лікарні, заслужений лікар України.

Примітки